Тарп — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Тарп — небольшой ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.

Персоналии 
 Тарп, Розетта — американская певица, автор песен, гитаристка, «звезда» звукозаписи.
 Тарп, Твайла — американская танцовщица и хореограф, живущая и работающая в Нью-Йорке.